Az American Pie jelentései:

 American Pie, Don McLean albuma
 American Pie dal, Don McLean és Madonna előadásában is ismert
 Amerikai pite, filmsorozat